JSB puede referirse a:
 Johann Sebastian Bach (1685-1750), compositor alemán;
 J Soul Brothers, grupo de pop japonés;